Edo može značiti:

 Edo, ribarska luka u Japanu od koje je kasnije nastao Tokio
 Edo (razdoblje), razdoblje u povijesti Japana
 Edo (narod), narod koji živi u Nigeriji